

Sigle 
 Tasso interno di rendimento – funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento
 Transports Internationaux Routiers – trasporto internazionale su gomma e relativi veicoli stradali
 Trofeo Italiano Rally – campionato italiano per vetture rally organizzato dalla CSAI

Codici 
 TIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tirupati (India)
 tir – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua tigrina
 TIR – targa automobilistica di Tirschenreuth (Germania)

Musica
 TIR – album di Loredana Bertè del 1977

Altro 
 Tir – film del 2013 diretto da Alberto Fasulo
 Tir – singolo di Adriano Celentano del 2001, tratto dall'album Esco di rado e parlo ancora meno
 Tir – quarto mese dell'anno nel calendario persiano, inizia approssimativamente il 22 giugno e termina il 22 luglio
 Tir – divinità della mitologia norrena
 Tir – runa dell'alfabeto Fuþorc

Altri progetti